

Biografia 
Consegue la maturità al Liceo Classico Daniele Manin di Cremona e nel giugno 1975 si laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di Pavia, dove è ricercatore dal 1984 e responsabile del Laboratorio di Conservazione della Natura e di Ecologia degli Invertebrati.

È stato docente presso il Politecnico di Milano e ha insegnato all'Università di Pavia Conservazione della natura e delle sue risorse, Zoocenosi e conservazione della natura, Etologia applicata, Equilibri naturali e lotta biologica, Collezioni entomologiche, Elementi di botanica, Aracnologia, Fauna regionale, Ecologia ed Ecologia applicata.

Collabora con il Museo Civico di Storia Naturale di Cremona, presso il quale è stato anche Conservatore.

Ha una figlia di nome Vera.

Altri incarichi 

Tra il 1995 e il 1999 è stato assessore all'Ambiente ed Ecologia, alla Polizia Municipale, al Traffico e alla Mobilità, all'Educazione Ambientale, al Verde e all'Impiantistica sportiva, alla Protezione Civile e ai rapporti coll'Azienda Energetica Municipale presso il Comune di Cremona.

Nel 2006 viene eletto presidente del Forum di Cremona per Agenda 21, è membro di commissioni tecnico-scientifiche della Regione Lombardia, ha responsabilità di commissioni relative all'ambiente presso il Distretto 2050° di Rotary International ed è consigliere dell'Associazione Europea Rotariana per l'Ambiente.

È stato consigliere di Italia Nostra, del Gruppo di Ecologia di base Gadio, del Gruppo Ornitologico Lombardo e del Consorzio Forestale Padano.

Tra il 2003 e il 2013 è stato direttore del Parco regionale dell’Adda Sud, del quale è diventato poi consulente scientifico.

Nel 1987 è tra i fondatori della rivista Pianura: scienze e storia dell'ambiente padano, di cui dal 1987 è membro del comitato scientifico e redazionale.

Risultati scientifici 
Si è dedicato allo studio degli agroecosistemi planiziali con indagini riferite soprattutto all'avifauna, ideando e applicando un metodo di censimento lungo transetti che copre l'intero corso dell'anno; ha studiato il ruolo dell'avifauna negli equilibri ecologici, studiando in particolare l'alimentazione delle specie italiane; ha condotto analisi sulla fauna urbana e in particolare sull'avifauna, ideando e adottando - su un arco temporale di 20 anni - un metodo innovativo poi applicato in indagini simili in Italia; si è occupato di controllo biologico di specie entomologiche potenzialmente dannose in ambienti forestali montani tramite l'introduzione di Formica lugubris, effettuando indagini e censimenti delle popolazioni trapiantate in diverse regioni italiane; ha approfondito le attuali conoscenze eco-etologiche sui ragni, ideando e adottando un metodo speditivo di censimento dell'araneofauna. In suo onore è stata denominata la Cyclosa groppalii , ragno appartenente alla famiglia Araneidae.

Opere principali 
Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell'Italia, R. Groppali, A. Fanfani, M. Pavan (Ministero Agricoltura e Foreste - Collana Verde, 1980 - Italia settentrionale, 1981 - Italia centrale, 1983 - Italia meridionale e insulare)

Quarantacinque anni di protezione forestale con Formica lugubris Zett. (Hymenoptera Formicidae). L'esperienza di Monte d'Alpe (Appennino Ligure in provincia di Pavia), G. Ronchetti, R. Groppali (Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, 1995)

Animali alleati dell'uomo nella lotta contro insetti e roditori, R. Groppali (Edagricole, 1987) ISBN 8820626640

Uccelli predatori di insetti - indagini e considerazioni su circa 21.000 insetti e 1.000 invertebrati contenuti in 1.521 stomaci di 204 specie italiane, R. Groppali (Perdisa, 2007) ISBN 9788883724077

Uccelli e campagna - conservare la biodiversità di ecosistemi in mutamento, R. Groppali, G. Camerini (Perdisa, 2006) ISBN 8883722841

Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda Sud, R. Groppali (Parco Adda Sud, 2008)

Etologia applicata - dagli invertebrati all'uomo, R. Groppali (Calderini Edagricole, 2001) ISBN 8820646668

Osservare gli insetti - farfalle e libellule del Parco Adda Sud, R. Groppali, G. D'Amico, C. Riccardi (Parco Adda Sud, 2008)

I ragni, R. Groppali. In Atlante della biodiversità nel Parco Ticino, EdiNodo, 1999

Aracnologia - classificazione e studio degli aracnidi, biologia, ecologia e rapporti con l'uomo dei ragni, R. Groppali (CLU Pavia, 2013) ISBN 9788877910387

Fauna regionale - studio, gestione e conservazione degli animali in Lombardia, R. Groppali (CLU Pavia, 2012)

Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud - primo elenco delle specie viventi nell'area protetta, R. Groppali (Parco Adda Sud, 2006)

Ecologia applicata a gestione e conservazione della natura, R. Groppali (CLUP Milano, 2004) ISBN 8870907554

Gli uccelli nidificanti e svernanti nella città di Cremona (1990-1993), R. Groppali (Museo Civico di Storia Naturale di Cremona, 1994)

Nidificanti e svernanti a Cremona tra 1990-1993 e 2001-2004, R. Groppali (Sistema Museale del Comune di Cremona, 2005)

Atlante guida dell'avifauna del territorio cremonese, R. Groppali (Comune e Sistema Museale di Cremona, 2002)

Avifauna del Po cremonese, R. Groppali (Comune di Cremona e Rotary per il Po, 2013)

Uccelli e dialetti di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Parma, Pavia, Piacenza e Varese - la natura osservata dal popolo, R. Groppali (Cremonalibri, 2014) ISBN 9788883592003

Gli uccelli dell'Isola del Garda e del Lago, R. Groppali (Acherdo, 2006)

Djoudj et ses oiseaux - l'avifaune du Parc National et du Sénégal atlantique et Gambia, R. Groppali (Parco Adda Sud, 2006)

Entomologia applicata all'agroambiente , R. Groppali (CLU Pavia, 2016)

Note